Подъя́чево — село в Дмитровском районе Московской области России. Население —  чел. (). Первоначальное название — деревня Нагорная (село Горки). В селе действует школа.

География 
Село располагается вблизи Рогачёвского шоссе (региональной автодороги Р113). Через село проходит автодорога, соединяющая Рогачёвское шоссе с Яхромой. С районным центром Дмитровом Подъячево соединяют автобусные маршруты 31 и 50 (последний — только часть рейсов).

История 
В 15 веке Деревня Нагорная вместе с другими деревнями села Мануйлова Каменского стана Дмитровского уезда в качестве приданного переходит Дмитрию Бобру. Дмитрий завозит на территорию и распространяет тувинского бобра. Мех идёт на одежду и женские шляпки. Данный промысел и бобровые ручьи принадлежт до 1627 года семейству Бобровых. После пустошь Нагорная. Между 1664 и 1711 годом пустошь обживается, расстраивается в село Горки. В 1711 году владелец села капитан А. В. Лодыгин строит церковь Николая Чудотворца, по которому поселение получает второе название. 31 мая 1733 года Лодыгин продал село Никольское (Горы) с пустошами жене асессора П. В. Ермолова.
Село принадлежало в последней четверти XVIII века П. М. Власову.

С 1802 по 1840 год (с небольшим перерывом) село принадлежит генералу от инфантерии, начальнику тайной полиции (при Павле I), генерал-прокурору Петру Хрисанфовичу Обольянинову, который обустраивает здесь усадьбу Никольское-Обольяново (Горки). Детей у него не было, поэтому он завещает усадьбу племяннику Михаилу Михайловичу, которому переходит имение после смерти родственника. Который выдаёт свою дочь Анну замуж за генерал-майора свиты Его императорского Величества графа Адама Васильевича Олсуфьева. Усадьба уходит как приданое.

При Олсуфьевых вводятся новые постройки: строится школа, больница, хозяйственные постройки. В холодной церкви установили воздушное отопление, пол устелен металлической плиткой. В усадьбе проводятся представления на 500—600 человек. Олсуфьевы отдали безвозмездно крестьянам почти 1000 га леса.

Самая старая из построек усадьбы — Никольская церковь (1794). Другие строения усадьбы возведены в начале XIX века.

Постановлением ВЦИК от 10 мая 1935 г. селение Обольяново Дмитровского района Московской области было переименовано в Подъячево в честь уроженца села — писателя Семёна Подъячева.

В 1994—2006 годах — центр Подъячевского сельского округа.

Население

Примечания

Ссылки 
 Подъячево (Обольяниново) // proselki.ru

Населённые пункты Дмитровского городского округа
Переименованные населённые пункты Московской области